Команче, Команч () — город в США, расположенный в центральной части штата Техас, административный центр одноимённого округа. По данным переписи за 2010 год 
число жителей составляло 4335 человек, по оценке Бюро переписи США в 2016 году в городе проживало 4206 человек.

История 
Город был основан в 1858 году, когда землевладелец Джон Данкан предложил властям округа 240 акров земли около ручья Индиан-Крик в качестве места для административного центра. Суд комиссионеров округа приняло пожертвование и был заложен город. В мае 1859 года город заменил в качестве административного центра поселение Кора. В 1860 году был открыт почтовый офис, в 1873 году начался выпуск газеты Comanche Chief. В том же году город получил устав, началось формирование органов местного самоуправления. К 1892 году в городе проживало 2500 человек, через город проходила железная дорога Fort Worth and Rio Grande Railway, ежедневно ходил дилижанс. В 1960 году была открыта общественная библиотека.

География 
Команче находится в центральной части округа, его координаты: .

Согласно данным бюро переписи США, площадь города составляет около 11,8 км2, полностью занятых сушей.

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, в Команче преобладает влажный субтропический климат (Cfa).

Население 

Согласно переписи населения 2010 года в городе проживало 4335 человек, было 1646 домохозяйств и 1081 семья. Расовый состав города: 86 % — белые, 0,4 % — афроамериканцы, 0,8 % — коренные жители США, 0,3 % — азиаты, 0 % (0 человек) — жители Гавайев или Океании, 10,5 % — другие расы, 1,9 % — две и более расы. Число испаноязычных жителей любых рас составило 35,8 %.

Из 1646 домохозяйств, в 35 % живут дети младше 18 лет. 47,9 % домохозяйств представляли собой совместно проживающие супружеские пары (20,1 % с детьми младше 18 лет), в 12,5 % домохозяйств женщины проживали без мужей, в 5,3 % домохозяйств мужчины проживали без жён, 34,3 % домохозяйств не являлись семьями. В 30,8 % домохозяйств проживал только один человек, 17,4 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет). Средний размер домохозяйства составлял 2,56 человека. Средний размер семьи — 3,19 человека.

Население города по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 29,9 % — жители младше 20 лет, 22,3 % находятся в возрасте от 20 до 39, 28,7 % — от 40 до 64, 19,2 % — 65 лет и старше. Средний возраст составляет 38,1 года.

Согласно данным опросов пяти лет с 2012 по 2016 годы, средний доход домохозяйства в Команче составляет 33 655 долларов США в год, средний доход семьи — 37 096 долларов. Доход на душу населения в городе составляет 15 699 
долларов. Около 21,1 % семей и 27,6 % населения находятся за чертой бедности. В том числе 46,3 % в возрасте до 18 лет и 8,8 % в возрасте 65 и старше.

Местное управление 
Управление городом осуществляется мэром и городским советом, состоящим из пяти человек, один из которых назначается заместителем мэра.

Инфраструктура и транспорт 
Основными автомагистралями, проходящими через Команче, являются:
  автомагистраль 67 США идёт с северо-востока от Стивенвилла, на юго-запад к Браунвуду.
  автомагистраль 377 США совпадает с US 67 на участке от Стивенвилла до Браунвуда.
  автомагистраль 16 штата Техас идёт с севера от Грейама на юг к Голдтуэйту.
  автомагистраль 36 штата Техас идёт с северо-запада от Абилина на юго-восток к Гамильтону.

В городе располагается аэропорт округа и города Команче. Аэропорт располагает одной взлётно-посадочной полосой длиной 1371 метр. Ближайшим аэропортом, выполняющим коммерческие рейсы, является региональный аэропорт в Абилине. Аэропорт находится примерно в 125 километрах к северо-западу от Команче.

Образование 
Город обслуживается независимым школьным округом Команче. Также в Команче находится чартерная школа Premier Accelerated Charter School для учеников возраста старшей школы.

Экономика 
Согласно финансовому отчёту города за 2016 финансовый год, Команче владел активами на $11,74 млн, долговые обязательства города составляли $4,22 млн. Доходы города в 2016 году составили $2,04 млн, а расходы — $2,56 млн.

Отдых и развлечения 
В Команче функционирует исторический музей округа Команче.

Рядом с городом находится парк на озере Инс, популярное туристическое место.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Города Техаса
Окружные центры Техаса
Команче (округ, Техас)